Резонанс — явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань.
 Параметричний резонанс  — резонанс при зміні властивостей коливної системи.
 Резонанс (фізика елементарних частинок) — у фізиці пік у залежності диференціального перерізу розсіяння від енергії, який асоціюють з елементарними частинками або їхніми збудженими станами.
 Резонанс Фано — форма спектральної лінії. 
 Резонансний тунельний діод — напівпровідниковий елемент електричного кола з нелінійною вольт-амперною характеристикою, в якому використовується тунелювання носії заряду через оточену двома потенціальними бар'єрами потенціальну яму.
 Орбітальний резонанс — це ситуація, коли два або більше небесних тіла мають періоди обертання, які співвідносяться як невеликі натуральні числа.
 Резонанс (хімія) — спосіб опису електронної будови часток (молекул, радикалів, іонів), яким притаманна суттєва делокалізація електронів.
 Резонанс (театр) — народний студентський театр ім. В. Д. Дейнекіна при Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка.